Bragg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Norris Bragg
 Phil Bragg